Esta é uma lista de futebolistas do Clube Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda-Sul.

Por ano

2016 
 Atualizado até 30 de Janeiro de 2016.

2017 
Guarda-Redes
Foto Wilson - Wilson
Foto Djamy - Djamy
Foto Guilherme - Guilherme
Defesas
Foto Projecto - Projecto
Foto Vally - Vally
Foto Lopes - Lopes
Foto Bodunha - Bodunha
Foto Mauro Almeida - Mauro Almeida
Foto Barezo - Barezo
Foto Mick - Mick
Foto Victor - Victor
Foto Yuri - Yuri
Foto Anderson - Anderson
Foto Gerard - Gerard
Médios
Foto Capuco - Capuco
Foto Cabibi - Cabibi
Foto Tchitchi - Tchitchi
Foto Die - Die
Foto Quinzinho - Quinzinho
Foto Feião - Feião
Foto Chileshe - Chileshe
Foto Dji - Dji
Foto Bebé - Bebé
Foto Gaúcho - Gaúcho
Foto Boubacar - Boubacar
Foto Leonel - Leonel
Foto Fukiamuana - Fukiamuana
Foto Sténio - Sténio
Foto Jackson - Jackson
Foto Agoya - Agoya
Avançados
Foto Simons - Simons
Foto David - David
Foto Hervé Ndonga - Hervé Ndonga
Foto Paulino - Paulino
Foto Dié Bulay - Dié Bulay
Foto Edson Neves - Edson Neves
Foto Tshibuabua - Tshibuabua

Clube Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda-Sul